La Coppa del Generalissimo 1970 è stata la 34ª Coppa del Generalissimo di pallacanestro maschile.

Tabellone

Finale

Voci correlate 
 Liga Española de Baloncesto 1969-1970

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 1970
Coppa del Re di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a León (Spagna)